Pablo Carreño Busta e Alex de Minaur erano i detentori del titolo ma Carreño Busta ha deciso di non difenderlo. De Minaur ha partecipato in coppia con Cameron Norrie ma la coppia è stata sconfitta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos nei quarti di finale.

Gli stessi Granollers e Zeballos hanno poi vinto il torneo superando in finale Steve Johnson e Austin Krajicek per 7–65, 7–65.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (campioni)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (semifinale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarti di finale)

<li>  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (secondo turno)
<li>  John Peers /  Filip Polášek (secondo turno)
<li>  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
<li>  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2021